Dunavska peut désigner :

Rues 
la rue Dunavska, à Belgrade, en Serbie ;
la rue Dunavska, à Novi Sad, en Serbie, dans le quartier de Stari grad ;

Autres 
Adriana Dunavska, une gymnaste rythmique bulgare.